Jerat ist der Familienname folgender Personen:

 Tim Jerat (* 1982), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Jerat (1955–2020), deutscher Fußballtrainer